Флаг городского поселения город Учалы́ муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 марта 2013 года решением Совета городского поселения город Учалы № 101 и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8329.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края зубчатую полосу голубого цвета максимальной шириной 1/5 ширины полотнища, окаймлённую белой полоской шириной 1/25 ширины полотнища. В центре зелёной части полотнища изображены жёлтые ящерица и цветок курая над её головой».

Обоснование символики 
Город Учалы расположен на севере зауральской зоны Республики Башкортостан, в восточных отрогах хребта Уралтау. Исторически город Учалы обязан своим образованием открытию в 1939 году богатейшего месторождения медно-цинковых руд, на базе которого в 1955 году было начато строительство Учалинского горно-обогатительного комбината, ставшего впоследствии градообразующим предприятием города.

Символика флага города Учалы отражает его особенности:

— верхняя зубчатая часть полотнища — аллегория Уральских гор, месторасположения города Учалы;

— цветок курая с семью лепестками, символизирует принадлежность городского поселения к Республике Башкортостан, поскольку этот цветок присутствует на гербе и флаге республики. Башкирский народ ценит чудесный цветок, считая его символом единения всех башкирских родов и племён. Как цветы в соцветии курая собраны воедино, так и народ Башкортостана крепок своим единством;

— ящерица, с короной над головой, в виде расцветшего цветка курая — символизирует хозяйку Медной горы (из произведений известного писателя П. Бажова). Золотая ящерица на флаге города Учалы символически отражает историю Учалинского края и богатства его недр (медных, золотых, гранитных, яшмовых месторождений).

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства.

Зелёный цвет — цвет природы, а также означает обновление, свежесть, плодородие, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания